Бесфамильный:
 Бесфамильный, Анатолий Фёдорович (1938-2021) — главный тренер сборной команды СССР по вертолетному спорту.

 Бесфамильная, Надежда Викторовна (род. 1950) — советская и легкоатлетка.